Kasttjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Kasttjärnen, Dalarna, sjö i Hedemora kommun,  (9,54 ha)
Kasttjärnen, Jämtland, sjö i Bräcke kommun,  (6,32 ha)
Kasttjärnen, Västerbotten, sjö i Vindelns kommun,  (2,43 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn